Thoen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 61.694 de locuitori și o suprafață de 1.634,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 90 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Lampang